Die British Open 1997 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1996/97, das vom 27. März bis 5. April in Plymouth ausgetragen wurde. Zum vierten Mal in Folge waren die Plymouth Pavilions in der Stadt an der englischen Südküste der Veranstaltungsort. Es war insgesamt die 13. Ausgabe des Turniers. Wie schon 1994 waren die British Open auch in diesem Jahr ohne Namenssponsor, nachdem die Zigarrenmarke Castella Classic nach zwei Jahren die Unterstützung wieder eingestellt hatte.

Titelverteidiger Nigel Bond kam nicht über das Achtelfinale hinaus. Im Finale traf Mark Williams auf den Weltmeister und Weltranglistenersten Stephen Hendry. Der Außenseiter gewann deutlich mit 9:2, dem höchsten Ergebnis ab 1994, als die Finals auf Best-of-17 umgestellt wurden. Für Williams war es nach dem Grand Prix der zweite Sieg in der Saison und sein insgesamt dritter Ranglistentitel.

Hauptturnier 
Nach vier Qualifikationsrunden, an denen die Spieler ab Platz 33 der Weltrangliste teilgenommen hatten, waren 32 Spieler übriggeblieben. Die Top 32 waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, die 32 Qualifikanten wurden ihnen für die erste Runde zugelost.

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1997
Snookerveranstaltung 1997
Billardturnier in Plymouth